Paavonluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paavonluoto (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Paavonluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar